Джоэ́ль Гретч (, род. 20 декабря 1963) — американский актёр. Получил популярность благодаря таким сериалам как «4400», «V», «Легенда Багера Ванса»

Биография 
Джоэль Гретш родился 20 декабря 1963 года в городе Сент-Клауд, штат Миннесота, США. Полное имя Джоэль Джеймс Гретч. В молодости обучался актёрскому мастерству. Полгода учился театре Гатри в Миннеаполисе. В 1989 году Джоэль уехал в Лос-Анджелес, где работал в театре.

Личная жизнь 
5 сентября 1999 года женился на актрисе Мелани Шетнер, дочери Уильяма Шетнера. Пара имеет двух детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США